Дејн Дехан (; 6. фебруар 1986) је амерички глумац који је пажњу јавности први пут привукао појављивањем у ТВ серији На терапји. Такође је познат по улогама у филмовима Хроника, Кућа иза борова, Kill Your Darlings и Чудесни Спајдермен 2.

Филмографија 

|-
| 2008
| Ред и закон: Одељење за специјалне жртве
| -{Law & Order: Special Victims Unit}-
| Винсент Беквит
| ТВ серија, 1 епозода
|-
| 2010
| На терапији
| -{In Treatment}-
| Џеси Дамато
| ТВ серија, 7 епизода
|-
| 2010
| 
| -{Amigo}-
| Гил
| 
|-
| 2011
| Права крв
| -{True Blood}-
| Тимбо
| ТВ серија, 3 епизоде
|-
| 2012
| Хроника
| -{Chronicle}-
| Ендру Детмер
| 
|-
| 2012
| Без закона
| -{Lawless}-
| Крикет Пејт
| 
|-
| 2012
| Џек и Дајана
| -{Jack & Diane}-
| Гил
| 
|-
| 2013
| Кућа иза борова
| -{The Place Beyond the Pines}-
| Џејсон Глентон
| 
|-
| 2013
| Ђаволов чвор
| -{Devil's Knot}-
| Крис Морган
| 
|-
| 2013
| 
| -{Kill Your Darlings}-
| Лусијен Кар
| 
|-
| 2013
| 
| -{Metallica Through the Never}-
| Трип
| 
|-
| 2014
| 
| -{Life After Beth}-
| Зак Орфман
| 
|-
| 2014
| Чудесни Спајдермен 2
| -{The Amazing Spider-Man 2}-
| Хари Озброн/Зелени Гоблин
| 
|-
| 2017
| Валеријан и царство хиљаду планета
| -{Valerian and the City of a Thousand Planets}-
| Валеријан
| 
|-
| 2023
| Опенхајмер
| -{Oppenheimer}-
|
|
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1987.
Амерички глумци